Le menhir de Men-Bras-de-Kermar-Ker B (ou menhir de Kermarquer) est un menhir de Moustoir-Ac, dans le Morbihan en France.

Localisation 
Le menhir est situé en retrait de la route dans une petite vallée boisée et proche d'un ruisseau. Il est situé à 150 m à l'ouest du menhir de Men-Bras-de-Kermar-Ker. Ses deux menhirs font partie, avec une grande pierre qui pourrait être un menhir couché, du complexe des menhirs de Kermarquer.

Description 
Le menhir est de petite taille, il mesure 1,8 m de hauteur, et il est en granit. Il possède une gravure à sa base qui est mieux visible en hiver lorsque la végétation est moins dense. Il y a également des blocs couchés près du menhir.

Historique 
Le menhir date du Néolithique.

Annexes

Liens internes 

 Liste des sites mégalithiques du Morbihan
Menhir de Men-Bras-de-Kermar-Ker

Références 

Men-Bras-de-Kermar-Ker B
Moustoir-Ac